

Państwa niepodległe 
Poniższa tabela przedstawia niepodległe państwa świata uszeregowane według najwyższego szczytu:

Państwa, których niepodległość jest kwestionowana

Terytoria zależne

Zobacz też 
 Korona Europy
 Korona Ziemi
 Lista najwyższych szczytów Ziemi
 Korona Himalajów
 Państwa świata

Przypisy 

Listy państw według zagadnień